Das Ringen ist eine der ältesten olympischen Sportarten und fehlte nur 1900 bei den Olympischen Spielen. Bereits bei den Olympischen Spielen der Antike war Ringen Teil der Spiele in Olympia. Das olympische Programm der Neuzeit umfasst die zwei Stilrichtungen des Ringen – das griechisch-römische und das Freistil-Ringen. Seit Athen 2004 starten Frauen im Freistil bei Olympischen Spielen. Das IOC hatte 2013 beschlossen das Ringen 2020 aus dem Programm zu nehmen, aber das IOC nahm diese Entscheidung zurück, nachdem es zu zahlreichen Protesten gekommen war und sich der Ringerweltverband UWW grunderneuert hatte.

Griechisch-römisch 
Es gibt bei Olympischen Spielen im Ringen insgesamt 18 Wettbewerbe – Männer 12 und Frauen 6. Davon entfallen 6 Wettbewerbe auf griechisch-römisch (keine Frauenwettbewerbe).

Bis Paris 1924 gab es keine Zeitbegrenzung für die Wettkämpfe, so dass die Kämpfe bis zu knapp 12 Stunden dauerten. 1912 wurde das Finale im Halbschwergewicht im griech.-röm. nach 9 Stunden unterbrochen und beide erhielten eine Silbermedaille.

Übersicht Wettbewerbe Männer

Freistil 

Es gibt bei Olympischen Spielen im Ringen insgesamt 18 Wettbewerbe – 12 Wettbewerbe im Freistil – Männer 6 und Frauen 6.

Übersicht Wettbewerbe Männer

Übersicht Wettbewerbe Frauen

Medaillenspiegel (Nationenwertung) 
Hauptartikel: Liste der Olympiasieger im Ringen/Nationenwertungen